(аль-)Кава́киби () — нисба, часть арабо-мусульманского имени.

 Абд ар-Рахман аль-Кавакиби (1849 или 1855—1902) — исламский реформатор, писатель, издатель, журналист и общественный деятель, один из первых теоретиков панарабизма.
  (1901—1972) — сирийский химик.
  — иорданская неправительственная организация.